Hafenreffer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hafenreffer, von 1677 bis 1679 Bürgermeister von Ebingen, heute größter Stadtteil von Albstadt im Zollernalbkreis (Baden-Württemberg)
 Matthias Hafenreffer (1561–1619), deutscher lutherischer Theologe
 Samuel Hafenreffer (1587–1660), Mediziner